Кубок Англии по футболу 2018/19 — 138-й сезон старейшего футбольного турнира в мире. 4-й раз подряд спонсором Кубка Англии является авиакомпания «Emirates». В турнире принимают участие 736 команд из Англии, Уэльса и Гернси
Действующий обладатель титула — лондонский «Челси» был выбит из турнира «Манчестер Юнайтед» в пятом раунде турнира.
Победителем турнира стал «Манчестер Сити», завоевав тем самым шестой по счёту Кубок Англии и оформив золотой требл.

Участники

Раунды и даты жеребьевок 
Даты жеребьевок и даты матчей распределены следующим образом:

Квалификационные раунды 
В квалификационных раундах приняло участие 644 команды, не являющихся членами Футбольной лиги Англии либо Английской Премьер-лиги. Отбор в турнир разделён на 6 этапов: экстрапредварительный раунд, предварительный раунд и 4 квалификационных раунда. Первый из кругов отбора начался 11 августа. Последний, четвёртый, этап отбора прошёл 20 октября. В результате, 32 команды прошли в «Первый раунд».

Первый раунд 
Жеребьевка первого раунда состоялась 22 октября 2018 года. Её провели Деннис Уайз и Дион Даблин. Матчи с участием 40 пар команд прошли с 9 по 11 ноября. 13 переигровок были сыграны 20 и 21 ноября. В данном раунде приняли участие 80 клубов: 32 победителя квалификационных раундов, 24 команды Лиги 1 и 24 команды Лиги 2. Представителями низших лиг стали три команды из 7 дивизиона системы футбольных лиг: «Метрополитен Полис», «Хэринги Боро», и «Хитчин Таун» .

Матчи

Второй раунд 
Жеребьёвка второго раунда прошла 12 ноября. Приняли участие 40 победителей первого раунда, 20 матчей которых были сыграны 1-2 декабря. 5 переигровок состоялись 11, 17 и 18 декабря.

Третий раунд 
Жеребьёвка третьего раунда прошла 3 декабря 2018 года в прямом эфире телеканалов «BBC One» и «BT Sport» перед завершающим матчем второго раунда между «Гайзли» и «Флитвуд Тауном». Представителем низшей лиги стала команда Уокинг из 6 дивизиона системы футбольных лиг.

64 клуба поборолись за выход в следующий раунд: 20 победителей предыдущего раунда, 20 клубов из АПЛ и 24 клуба Чемпионшипа. 32 матча прошли 4-7 января, а 15-16 января 2019 года прошли ещё 4 переигровки.

Расписание третьего раунда вызвало определённые споры из-за того, что большая часть матчей была запланирована на субботу после 15:00 по Гринвичу (18:00 по Москве). Только 10 из 32 матчей третьего раунда начались в или до указанного времени. Это стало результатом подписания футбольной ассоциации Англии в октябре 2016 года нового зарубежного телевизионного соглашения, которое вступило в силу с сезона 2018/2019. Новый контракт привёл к тому, что время начала ряда матчей было сдвинуто на более позднее, чтобы увеличить телеаудиторию за пределами Великобритании.

Четвёртый раунд 
Жеребьёвка четвёртого раунда прошла 7 января 2019 года в прямом эфире телеканала «BBC One» по завершении матча третьего раунда «Вулверхэмптон Уондерерс»—"Ливерпуль". Её провели Карл Икеме и Робби Кин.

32 клуба-победителя третьего раунда поборолись за выход в пятый раунд.
16 матчей были сыграны 25—28 января 2019 года, а 5—6 февраля состоялись ещё 5 переигровок.

Представителем низшей лиги стала команда из 5 дивизиона системы футбольных лиг — Барнет. Она же — последняя полупрофессиональная команда (то есть не входящая в число 4 главных лиг Англии), покинувшая турнир.

Пятый раунд 
Жеребьёвка пятого раунда прошла 28 января 2019 года в прямом эфире телеканала «BBC One». Её провели бывший игрок лондонского Арсенала и сборной Англии Иан Райт, и бывшая футболистка Алекс Скотт, которая выступала за аналогичные женские коллективы.

16 клубов-победителей четвёртого раунда поборолись за выход в четвертьфинальную стадию.
8 матчей были сыграны 16—18 февраля 2019 года.
Представителем низшей лиги стала команда из 4 дивизиона (Лиги 2) — Ньюпорт Каунти.

С сезона 2018/2019 в матчах пятого раунда отменяются переигровки. В случае ничейного исхода будут проводится дополнительное время и серия пенальти.

Четвертьфиналы 
Жеребьёвка четвертьфинального раунда прошла 18 февраля 2019 года в прямом эфире телеканала «BBC One». Её провели обладатель Кубка Англии 2003/2004 Даррен Флетчер и Уэйн Бридж, который завоевал трофей в составе Челси в сезоне 2006/2007. Клубы-победители получат от футбольной ассоциации Англии по 720 000 фунтов.

8 клубов-победителей пятого раунда поборолись за выход в полуфинальную стадию. 3 матча были сыграны 16 марта 2019 года, а ещё 1 — 17 марта.
Представителями низшей лиги стали команды из 2 дивизиона (Чемпионшипа) — Миллуолл и Суонси.

Полуфиналы 
Жеребьёвка полуфинального и финального раундов прошла 17 марта 2019 года в прямом эфире телеканала «BBC One». Её провели Джимми Флойд Хассельбайнк и Леон Осман, каждый из которых играл в финале Кубка Англии в сезонах 2007/2008 и 2008/2009. Клубы-победители получат от футбольной ассоциации Англии по 1 800 000 фунтов, а проигравшие — 900 000.

4 клуба-победителя четвертьфинального раунда поборолись за выход в финал. Оба матча были сыграны на стадионе «Уэмбли» 6 и 7 апреля 2019 года.

Финал 

Финальный матч был проведён 18 мая 2019 года на «Уэмбли».

Примечания 

2018
Англия
Кубок Англии